Fantasy Island, le nom original de la série L'Île fantastique diffusée entre le  et le  sur le réseau ABC ;
 Fantasy Island, série télévisée de 13 épisodes, dérivée de la précédente, diffusée entre 1998 et 1999 ;
 Fantasy Island, film de Jeff Wadlow, sortie prévue en 2020 ;

 Aussi 
 , parc d'attractions en Angleterre ;
 , parc d'attractions dans l'État de New York.

Homonymie de titre